Ojjeh ist der Familienname folgender Personen:

 Akram Ojjeh (1918–1991), syrisch-saudi-arabischer Geschäftsmann
 Karim Ojjeh (* 1965), saudi-arabischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Mansour Ojjeh (1952–2021), saudi-arabischer Geschäftsmann und Teilhaber der Investmentfirma Techniques d’Avant Garde
 Nahed Ojjeh (* 1959), syrische Geschäftsfrau